

Toponyme 

 Catane, ville de Sicile.
 Drame de Catane, affrontement lors d'un match de football.
 Catane, commune du județ de Dolj en Roumanie.
 Le parc Catane, situé à Grenoble en France, ville jumelée depuis 1961 avec la ville de Catane en Italie.
 Le pont de Catane, situé entre cette même ville et la ville de Seyssinet-Pariset et traversant le Drac.

Patronyme 

 Moshé Catane (1920-1995), un auteur juif.

Peinture 
 L'Incendie ou Les Jumeaux de Catane, fresque de Rosso Fiorentino (1496 - 1540) qui se trouve actuellement dans la galerie François I du château de Fontainebleau.

Jeu 
 Les Colons de Catane (appelé aussi Catane dans certaines éditions), un jeu de société allemand dont sont tirés aussi les jeux suivants :
 le jeu de cartes des Colons de Catane pour deux joueurs ;
 l’extension des Marins de Catane ;
 Les Enfants de Catane ;
 Objectif Catane.